

Cinema 
 Così è la vita – film del 1917 diretto da Eugenio Perego
 Così è la vita – film del 1930 diretto da Carl Junghans
 Così è la vita – film del 1986 diretto da Blake Edwards
 Così è la vita – film del 1998 diretto da Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier
 Così è la vita – film del 2011 diretto da Kat Coiro

Letteratura 
 Così è la vita – saggio di Concita De Gregorio del 2011

Musica 
 Così è la vita – brano musicale interpretato da Mariella Nava al Festival di Sanremo 1999
 Così è la vita – album di Mariella Nava del 1999
 Così è la vita – brano musicale scritto e composto da Fabrizio Cremonese e Giungi Giovanni del 2003
 Così è la vita – album di Lando Fiorini del 2005
 Così è la vita – traccia dell'album Ti amo così di Mango del 2005
 Così è la vita – traccia dell'album Le donne non capiscono gli uomini di Cristiano Malgioglio del 2005

Teatro 
 Così è la vita (So ist das Leben) – dramma di Frank Wedekind del 1902

Televisione 
 Così è la vita (That's Life) – serie televisiva della CBS degli anni 2000
 Così è la vita – miniserie televisiva italiana del 2013
 Così è la vita – episodio della seconda stagione di Due fantagenitori